Prestel steht für:
 eines Verlages, siehe Prestel Verlag
 einer Videotext-Norm, siehe PRESTEL

Prestel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Prestel (* 1941), deutscher Mathematiker
 Christian Erdmann Gottlieb Prestel (1773–1830), Kupferstecher und Kunsthändler 
 Elizabeth Prestel (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Ferdinand August Christian Prestel (1826–1890), Kunsthändler

 Josef Prestel (1888–1969), Pädagoge, Germanist, Essayist
 Kurt Prestel (1915–1988), deutscher Chordirigent und Musikpädagoge
 Maria Katharina Prestel (1747–1794), Pastell- und Aquarellmalerin, Kupferstecherin und Radiererin, J. G. Prestels Schülerin und Ehefrau

 Peter Prestel (* 1962), deutscher Autor und Regisseur
 Rudolf Prestel (1898–1979), deutscher Jurist, Sozial- und Kommunalpolitiker
 Ursula Prestel (1777–1845), Kupferstecherin und Malerin

Siehe auch:
 Brestel